«Я не поняла» — дуэтная песня группы ВИА Гра и Верки Сердючки, записанная для новогоднего мюзикла Семёна Горова «Золушка» и вошедшая после в трек-лист саундтрека к нему. В сольной версии группы ВИА Гра вошла в альбом «Стоп! Снято!», позже была выпущена как сольный сингл с другой аранжировкой и изменённым текстом под названием «Вот таки дела» (англоязычная версия — «Till The Morning Light» с альбома «Stop! Stop! Stop!»). Сольная версия Верки Сердючки вошла в её альбом «Ха-ра-шо!»

История песни 

Песня записана в Киеве в 2002 году специально для мюзикла «Золушка», где солистки группы Анна Седокова, Алёна Винницкая и Надежда Грановская играли трёх иностранных принцесс, а Андрей Данилко (в образе Верки Сердючки) — сводную сестру Золушки, Брунгильду. По сюжету песня исполняется на балу во дворце короля, когда Брунгильда случайно сталкивается с принцессами и завязывает разговор об «идеальном мужчине».

Оригинальная дуэтная версия песни вошла в саундтрек к мюзиклу «Золушка». Сольная песня группы ВИА Гра вошла в их альбом «Стоп! Снято!» в 2003 году, но в версии «золотого» состава группы — Анны Седоковой, Надежды Грановской и Веры Брежневой. Сольная версия Верки Сердючки вошла в трек-лист её сольного альбома «ХА-РА-ШО!», выпущенного в 2003 году. Версия песни «Я не поняла» группы ВИА Гра с изменённой аранжировкой и текстом под названием «Вот таки дела» вошла в их альбом «Биология», а её англоязычный вариант — в альбом «Stop! Stop! Stop». «Вот таки дела» также вошла в сборник «Russian Talend CD», приложения к американскому журналу «Music & Media», в который вошли треки имеющих экспортный потенциал российских музыкальных проектов. Песня номинировалась на Премию Муз-ТВ 2004 в категории «Лучший дуэт», но проиграла другой дуэтной работе группы ВИА Гра — «Океан и три реки» с Валерием Меладзе. Оригинальная дуэтная версия песни была удостоена статуэтки «Золотого граммофона», но получила её одна Верка Сердючка, и она же исполнила её на церемонии вручения наград в декабре 2003 года. ВИА Гра же получила статуэтку за свой хит «Не оставляй меня, любимый!».

Музыкальные видео 
На песни «Вот таки дела» и «Till The Morning Light» группой ВИА Гра сняты клипы. Первый транслировался в 2003 году на российских каналах, второй — на музыкальных каналах Юго-Восточной Азии в поддержку англоязычного альбома «Stop! Stop! Stop!». «Вот таки дела» представляет собой монтаж кадров с фотосессии группы для альбома «Stop! Stop! Stop!», выступления на презентации альбома «Стоп! Снято!», а также кадры в студии звукозаписи. «Till The Morning Light» — только кадры с фотосессии. Также существует музыкальный ролик группы ВИА Гра, видеорядом к которому служат кадры с фотосессии для альбома «Стоп! Снято!», его релиз состоялся на официальном сайте группы в 2003 году.

Версии песни 
 Я не поняла — дуэтная версия песни ВИА Гра и Верки Сердючки (саундтрек к мюзиклу «Золушка»)
 Я не поняла — сольная версия группы ВИА Гра (альбом «Стоп! Снято!»)
 Я не поняла — сольная версия Верки Сердючки (альбом «Ха-ра-шо!»)
 Вот таки дела — версия песни «Я не поняла» группы ВИА Гра с изменённой аранжировкой и текстом (альбом «Биология»)
 Till The Morning Light — англоязычная версия песни «Вот таки дела» (альбом «Stop! Stop! Stop!»)

Участники записи 
 Андрей Данилко — вокал, бэк-вокал, продюсирование (сольная версия Сердючки и дуэтная)
 Анна Седокова, Надежда Грановская — вокал, бэк-вокал
 Алёна Винницкая — вокал, бэк-вокал (оригинальная дуэтная версия)
 Вера Брежнева — бэк-вокал (сольная версия группы с альбома «Стоп! Снято!», Вот таки дела и Till The Morning Light)
 Константин Меладзе — автор музыки и слов, продюсер
 Алексей Крузин — автор слов (Till The Morning Light), аранжировщик и продюсер (Till The Morning Light и Вот таки дела)
 Владимир Бебешко — звукорежиссёр
 Владимир Критович — звукооператор
 Дмитрий Костюк — продюсер группы ВИА Гра
 Андрей Сумин — продюсер (Till The Morning Light)
 Юрий Шепета — аранжировщик (Till The Morning Light и Вот таки дела)
 источники:

Награды и номинации

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Клип «Вот таки дела» на YouTube 
 Клип «Till The Morning Light» на YouTube 

Синглы 2003 года
Синглы группы «ВИА Гра»
Песни 2002 года
Песни, написанные Константином Меладзе
Музыкальные видео по алфавиту
Синглы Sony Music Entertainment
Песни Верки Сердючки
Песни — лауреаты премии «Золотой граммофон»